Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2012 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters 2012. Es wurde von der Asian Confederation of Billiard Sports vom 20. bis zum 28. April 2012 im Sadd Sports Club im katarischen Doha ausgetragen. Sieger wurde Aditya Mehta, der in einem rein indischen Finale Pankaj Advani besiegte. Das höchste Break spielte der Syrer Karam Fatima mit 140 Punkten am Stück.

Modus 
Es nahmen insgesamt 52 Spieler teil, die zunächst in je vier Siebener- und Sechser-Gruppen eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden anderen Spieler. Am Ende qualifizierten sich die beiden besten Spieler jeder Gruppe für das Achtelfinale, ab dem der Turniersieger im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die K.-o.-Runde fand mit aufsteigenden Best-of-Modi statt.

Finale 
Beide Spieler hatten bereits zuvor jeweils einmal das Endspiel der Asienmeisterschaft erreicht, aber verloren. Pankaj Advani hatte 2004 gegen Alok Kumar den Kürzeren gezogen, während Aditya Mehta im Vorjahr Passakorn Suwannawat unterlegen war. Nun trafen also die beiden Inder aufeinander. Das Spiel begann als recht offene Partie, ehe Aditya Mehta die Führung an sich riss und zum 6:3 vorlegte. Advani verkürzte zwar noch auf 6:5, doch dann musste er sich geschlagen geben. Mehta qualifizierte sich auf diesem Wege für die Snooker-Saison 2012/13 der professionellen Snooker Main Tour.

Century Breaks 
Insgesamt sieben Spieler erzielten während des Turnierverlaufs zusammengenommen elf Breaks von mindestens hundert Punkten (Century-Break). Das höchste gelang dem Syrer Karam Fatima mit 140 Punkten, die meisten spielte Finalist Pankaj Advani mit vier Stück.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Doha